Gli VIII Giochi paralimpici estivi si sono tenuti nel 1988 a Seul, Corea del Sud.

Discipline paralimpiche 
Erano presenti diciotto discipline paralimpiche, di cui il tennis in carrozzina considerato dimostrativo:

 Atletica leggera
 Biliardo
 Boccia
 Bowls
 Calcio a 7
 Ciclismo
 Goalball
 Judo
 Nuoto
 Pallacanestro in carrozzina
 Pallavolo
 Powerlifting
 Scherma in carrozzina
 Sollevamento pesi
 Tennis in carrozzina (dimostrativo)
 Tennistavolo
 Tiro
 Tiro con l'arco

Medagliere

Collegamenti esterni